Der Musikverein Frohnleiten (auch MV Frohnleiten) ist ein österreichischer Musikerverband aus der steirischen Stadt Frohnleiten. Er wurde 1924 unter Anton Ulm gegründet. Geprägt wurde der Verein von Langzeit-Kapellmeister Karl Fink, der als 21-Jähriger 1929 den Dirigentenstab übernommen hatte und dieses Amt bis 1981 innehatte. Ab hier übernahm Markus Waidacher seine Aufgaben. Er war ebenso Leiter der Musikschule und sorgte für repräsentativen Nachwuchs in der Kapelle. Seit 1999 fungiert Johann Hirzberger im Amt des Kapellmeisters. Unter ihm wurden die bekannten Themenkonzerte im Frühjahr eingeführt.

Derzeitiger Obmann ist Franz Windisch, welcher 72 aktiven Mitglieder unter sich vereint. Neben vielen Auszeichnungen bei österreichweiten Wettbewerben, wurde dem Verein wurde bisher sechs Mal der Steirische Panther und fünf Mal der Robert Stolz-Preis verliehen.

Weblinks 
 Website des Musikvereins

Einzelnachweise 

Frohnleiten
Verein (Steiermark)
Gegründet 1924